Вейк-ан-Зеє 1989 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 51-й міжнародний шаховий турнір, що проходив 1988 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце поділили четверо учасників: Вішванатан Ананд, Предраг Ніколіч, Золтан Ріблі і Д'юла Сакс.

 Категорія: 13.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1989 року

Турнірна таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1989 у шахах
Шахові турніри 1989